Натуральне число 189
 189 рік до нашої ери
 189 рік нашої ери